Olad ist der Nachname von:
 Bashir Olad (* 1984), somalischer Fußballschiedsrichter
 Yassin Olad, dschibutischer Unternehmer

Olad, Ulad oder Aulad ist zudem der Name von:
 Olad (Mythologie), Held der persischen Mythologie

Olad bezeichnet außerdem:
 einen Stadtteil von Szombathely